Фоминское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область
 Фоминское сельское поселение — входит в Гороховецкий район

Вологодская область
 Фоминское сельское поселение — входит в Шекснинский район

Ростовская область
 Фоминское сельское поселение — входит в Заветинский район